Официальными языками Чада являются арабский и французский язык. Уровень грамотности населения составляет 11 %. Всего в Чаде 133 языка. Из них 131 язык — живой, 2 языка являются мёртвыми. Для записи языков Чада создан национальный чадский алфавит, имеющий как латинскую, так и арабскую версии.

Статистика 
 — 148 000.
Амданг — 41 100.
Арабским языком владеет 896 000 человек.
 — 23 500.
Багирми — 44 800.
 — 36 000.
 — 163 000.
 — 331 000.
 — 461 000.
Канури — 104 000.
Лаал — 750.
Мабанские языки — 296 000.
Марба — 148 000.
 — 130 000.
 — 80 000.
 — 191 000.
 — 209 000.
 — 278 000.
Нгамбайский язык — 896 000.
Языки сара — 183 000.
Всего 3 000 человек считают французский родным языком.

Ссылки 
 Языки Чада на Ethnologue
 Joshua Project (все народы, языки и др.)